Појам  може да се односи на:
 Марс, планета Сунчевог система
 Марс (бог), римски бога рата
 Глостер Марс, британски морнарички ловац
 Марс експрес, свемирски брод Европске свемирске агенције
 Марс програм
 Операција Марс